Stjepan Kaniški,  zagrebački biskup (1356. – 1375.)
 Stjepan III., hrvatsko-ugarski kralj
 Stjepan II., papa, koji je bio nazivam "Stjepan III." dok Stjepan (II.) nije izbačen s popisa papa
 Stjepan III., papa
 Stjepan III. Moldavski

eo:Stefano#Regantoj